Le Championnat du monde mixte de curling 2019 (nom officiel : World Mixed Curling Championship) est le  du monde mixte de curling.

Il est organisé en Écosse dans la ville de Aberdeen au Curl Aberdeen du 12 au 19 octobre 2019.

En finale, le Canada Colin Kurz a battu l'Allemagne Andy Kapp 6 à 5. Il s'agit du deuxième titre consécutif du Canada au Mondial mixte, après avoir gagné en 2018. C'est également la première place de l'Allemagne sur le podium, n'ayant jamais dépassé les quarts de finale au cours des dernières années.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin 
Classement final Roud Robin

Résultats des sessions

Session 1 
Samedi 12 octobre, 8h00

Session 2 
Samedi 12 octobre, 12h00

Session 3 
Samedi 12 octobre, 16h00

Session 4 
Samedi 12 octobre, 20h30

Session 5 
Dimanche 13 octobre, 8h00

Session 6 
Dimanche 13 octobre, 12h00

Session 7 
Dimanche 13 octobre, 16h00

Session 8 
Dimanche 13 octobre, 20h00

Session 9 
Lundi 14 octobre, 8h00

Session 10 
Lundi 14 octobre, 12h00

Session 11 
Lundi 14 octobre, 16h00

Session 12 
Lundi 14 octobre, 20h00

Session 13 
Mardi 15 octobre, 8h00

Session 14 
Mardi 15 octobre, 12h00

Session 15 
Mardi 15 octobre, 16h00

Session 16 
Mardi 15 octobre, 20h00

Session 17 
Mercredi 16 octobre, 8h00

Session 18 
Mercredi 16 octobre, 12h00

Session 19 
Mercredi 16 octobre, 16h00

Session 20 
Mercredi 16 octobre, 20h00

Session 21 
Jeudi 17 octobre, 8h00

Session 22 
Jeudi 17 octobre, 12h00

Session 23 
Jeudi 17 octobre, 16h00

Session 24 
Jeudi 17 octobre, 20h00

Play-offs

Tableaux des tournois

Huitième de finale 
Vendredi 18 octobre, 9h00

October 18, 1:00 pm

Quarts de finale 
Vendredi 18 octobre, 19h00

Demi-finales 
Samedi 19 octobre, 9h00

Médaille de Bronze 
Samedi 19 octobre, 15h00

Médaille d’Or 
Samedi 19 octobre, 15h00

Références

Liens externes 

2019
Curling mixte
Monde mixte 2019
Sport en Écosse en 2019
Sport en octobre 2019
Championnat du monde en Écosse
Événement sportif à Aberdeen